Белая Горка — название населённых пунктов в России:

 Белая Горка — деревня в Лужском районе Ленинградской области.
 Белая Горка — деревня в Инзенском районе Ульяновской области.

См. также 
 Белая Горка — скальное обнажение на реке Ирбит в Свердловской области.
 Белая Горка 1-я
 Белая Горка 2-я